M.U.G.E.N., motor de jogos de luta
 Mugen Motorsports, empresa preparadora de motores associada à Honda Motor Company